Exploitation (von / exploitation) bezeichnet:
 Ausbeutung
 Exploitationfilm, ein Filmgenre

Siehe auch: